Фитчия прекрасная, или Фичия прекрасная () — вид растений из семейства Asteraceae. Относится к роду Fitchia, виды которого произрастают на некоторых тихоокеанских островах.

Распространение 
Эндемик острова Раротонга (острова Кука). Также Fitchia speciosa высаживали на Гавайях.

Общие сведения 
Дерево высотой как правило до 3,6 м, отдельные экземпляры достигают 6 м. Цветет с апреля по июнь. Нектар этого растения является любимой пищей раротонгского аплониса, вида птиц, также являющегося эндемиком острова Раротонга.

Этот кустарник доминирует в подлеске тропических влажных лесов островов Кука.

В кариотипе 45 пар хромосом.

Примечания

Ссылки 
 https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:207988-1
Кореопсисовые